Рыбалки — название населённых пунктов.

Россия 
 Рыбалки — деревня в Каменском районе Тульской области.

Украина 
 Рыбалки — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Рыбалки — село в Козельщинском районе Полтавской области.